Anton Rovers (1921-2003), Nederlands kunstschilder
 Jos Rovers (1893-1976), Nederlands beeldhouwer
 Rovers (televisieserie), Britse televisieserie uit 2016 

 Sportclubs
 Albert Rovers FC
 Albion Rovers FC
 Blackburn Rovers FC
 Boston Beacons
 Bristol Rovers FC
 Clapham Rovers FC
 Doncaster Rovers FC
 Raith Rovers FC
 Shamrock Rovers
 Sligo Rovers
 Tampines Rovers
 Three Rock Rovers HC
 Tranmere Rovers FC
 White-Rovers Paris

 Verhalen, boeken, strips
 Ali Baba en de veertig rovers
 De twaalf rovers
 De rovers van het Vrijbos
 Rob van de Rovers

Zie ook 
 Rover (doorverwijspagina)
 Diefstal
 Struikroverij